Гран-при ЮАР 1974 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 30 марта 1974 года на трассе Кьялами.

Накануне этой гонки на тестах в Кьялами погиб гонщик «Шэдоу» Питер Ревсон, после чего британская команда решила не участвовать в Гран-при. «Хескет», пропустивший первые этапы чемпионата, выставил новую модель 308 с Джеймсом Хантом за рулём. Стартовое поле традиционно дополняли местные гонщики, среди которых были Падди Дривер, Дэйв Чарлтон и дебютировавший в «Формуле-1» Ян Шектер.

Квалификацию выиграл Ники Лауда, для которого этот поул стал первым в карьере. Два следующих места неожиданно заняли не считавшиеся фаворитами чемпионата Карлус Пасе на «Сёртисе» и Артуро Мерцарио на «Изо-Мальборо». Лауда удержал лидерство после старта, а Пасе и Мерцарио откатились на пятое и шестое место, пропустив вперёд Ройтемана, Регаццони и Шектера. На «Лотусе» Ронни Петерсона заклинило  акселератор в открытом положении и швед врезался в своего напарника по команде Жаки Икса. На десятом круге вперёд вышел Карлос Ройтеман, одержавший в итоге победу, первую в рамках чемпионата мира (до этого он уже побеждал во внезачётном ). Вторым финишировал Жан-Пьер Бельтуаз, поднявшийся на подиум в последний раз в карьере. Обе «Феррари» сошли из-за поломок двигателя.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—9 Ники Лауда
 10—78 Карлос Ройтеман

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 30 марта
Март 1974 года
1974 год в ЮАР